Bogdanovac est un toponyme serbe qui peut désigner :
Bogdanovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
Bogdanovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja.